In 2021 werd het 96ste Campeonato Catarinense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 24 februari tot 26 mei. Door de coronacrisis in Brazilië werd de competitie op 4 maart voor 15 dagen opgeschort. Avaí werd kampioen. Criciúma degradeerde aan het einde van het seizoen, ze waren al sinds 1977 een vaste waarde in de competitie.

Eerste fase

(1): Hercílio Luz kreeg 3 strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. Toen de tweede fase van start ging was Hercílio Luz nog geplaatst. De twee wedstrijden (0-0 en 1-0 in het voordeel van Chapecoense) werden geannuleerd en Figueirense nam de plaats in.

Kampioen

Totaalstand

(1): Hercílio Luz kreeg 3 strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2021